Earth, el vocablo inglés para designar a la Tierra, puede referirse a:

 la banda musical estadounidense Earth;
 la ciudad texana Earth;
 el largometraje documental Earth, en español titulado La tierra;
 la universidad costarricense EARTH;
 la canción Earth, del rapero Lil Dicky.